|-
| 125201 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125202 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125203 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125204 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125205 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125206 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125207 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125208 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125209 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125210 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125211 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125212 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125213 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125214 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125215 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125216 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125217 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125218 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125219 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125220 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125221 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125222 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125223 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125224 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125225 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125226 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125227 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125228 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125229 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125230 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125231 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125232 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125233 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125234 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125235 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125236 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125237 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125238 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125239 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125240 - || || 24 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125241 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125242 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125243 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125244 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125245 - || || 23 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125246 - || || 24 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125247 - || || 25 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125248 - || || 26 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125249 - || || 18 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125250 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125251 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125252 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125253 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125254 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125255 - || || 23 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125256 - || || 24 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125257 - || || 26 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125258 - || || 26 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125259 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125260 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125261 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125262 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125263 - || || 24 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125264 - || || 24 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125265 - || || 23 d'octubre, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 125266 - || 2001 VG || 7 de novembre, 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 125267 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125268 - || || 10 de novembre, 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 125269 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125270 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125271 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125272 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125273 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125274 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125275 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125276 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125277 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125278 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125279 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125280 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125281 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125282 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125283 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125284 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125285 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125286 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125287 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125288 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125289 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125290 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125291 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125292 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125293 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125294 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125295 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125296 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125297 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125298 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125299 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125300 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5